86-й чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 21—22 января 1989 года на стадионе «Ruddalens IP» в Гётеборге (Швеция).

Итоговое положение 

* NC = не отобрались на заключительную дистанцию

Ссылки 
 

1989
1989 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в Швеции
Чемпионаты Европы в 1989 году
Январь 1989 года
Международные спортивные соревнования в Гётеборге
Чемпионаты Европы в Швеции
Спорт в Швеции в 1989 году